Auasc kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Āwash Wenz, vattendrag, 
 Āwash, ort, Afar, 

Robotskapade Etiopienförgreningar